Vaquer o cowboy, encarregat de les tasques relacionades amb la ramaderia i que fa la seva tasca a cavall a Amèrica del Nord
 Cavall vaquer, cavall que munta una persona per a treballar amb bestiar 
 Toponímia:
 Font del Vaquer, font del municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Puig del Vaquer, muntanya a cavall del municipis de Llançà (l'Alt Empordà) i França 
 Serrat del Vaquer, serra al municipi de les Valls de Valira (l'Alt Urgell)
 Biografies:
 Antoni Vaquer Ramis (Felanitx, Mallorca, 1916 -Palma, 1991) escriptor, music i pintor
 Fernand Vaquer (1889, Torre d'Elna -1979, Tresserra), jugador francès de rugbi a 15
 Gabriel Vaquer Vicenç (Felanitx, 1475 -Lluc, Mallorca), prevere felanitxer
 Jaume Vaquer Xamena (Felanitx, Mallorca, 1878 -1963), eclesiàstic 
 Manuel Vaqué Ferrandis (Barcelona, 1914-2003), empresari català fundador de l'empresa Inoxcrom
 Rafel Vaquer i Palmer (Palma, 1957), publicista, dissenyador i dibuixant mallorquí